Colonna puede referirse a:

Familia Colonna, poderosa familia noble romana del Medioevo y del Renacimiento.

Lugares 
Colonna, comuna italiana de la provincia de Roma.
Colonna, uno de los rioni de Roma.

Personas 

 Francesco Colonna, sacerdote y fraile dominico italiano.
 Odonne Colonna, Papa.
 Vittoria Colonna, amiga de Michelangelo Buonarroti. 
 Pompeo Colonna, virrey de Nápoles.
 Sciarra Colonna, líder militar. 
 Marcantonio Colonna, virrey de Sicilia.
 Próspero Colonna, condottiero.
 Angelo Michele Colonna, pintor boloñçes, activo en España.